Flintrop ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Flintrop (1920–2012), deutscher Philosophieprofessor, Hochschulrektor und engagierter Katholik
 Johannes Flintrop (1904–1942), deutscher römisch-katholischer Priester und NS-Opfer